IQ, intelligenciahányados
 IQ, Ifjúsági Konzervatív Unió, az MDF ifjúsági szervezete